FDN steht für:
 Frente Democrático Nacional linkspolitisches Wahlbündnis zur mexikanischen Präsidentschaftswahl 1988 in Mexiko
 Freunde der Naturvölker (FdN), Deutsche Sektion von Friends of Peoples Close to Nature (fPcN)
 Fixed Dialing Number, eine Option beim Mobilfunk
 Fórum Demokrátiku Nasionál, ein osttimoresisches Parteienbündnis
 Bahnhof Darmstadt Nord (DS100-Code)

FDN